Миду (Португалия) — район (фрегезия) в Португалии, является составной частью муниципалитета Алмейда.
 Миду (Китай) — уезд Дали-Байского автономного округа провинции Юньнань (КНР).